Малина има више значења:

 Малина, врста јагодастог воћа
 Малина (име), женско име
 Малина (певачица), бугарска певачица
 Малина (острво), острво у савезној држави Аљаска, САД
 Малина (нестало насеље), напуштено насеље у Републици Српској, БиХ
 Малине (Травник), насеље у општини Травник, Средњобосански кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Малина (Средец), село у општини Средец, Бургаска област, Бугарска
 Доња Малина, село у општини Горња Малина, Софијска област, Бугарска
 Горња Малина, село и седиште истоимене општине у Софијској области, Бугарска
 Општина Горња Малина, општина у Софијској области, Бугарска
 Награда Златна малина, филмска награда